Vareta - dispositivo usado nas armas de fogo
 Vareta - jogo também conhecido na Europa como Mikado
 Vareta - a parte de madeira de um arco, nos instrumentos de corda.
 Vareta - planta também conhecida como batatinha-do-campo (Cypella herbertii).
 Vareta - planta também conhecida como alho-do-mato (Cipura paludosa).

Desambiguação